Niemcy:
 Heidenheim – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Heidenheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Heidenheim an der Brenz – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim
 Heidenheim – stacja kolejowa w Heidenheim an der Brenz
 Heidenheim an der Brenz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim

Osoby:
 Moritz Heidenheim – niemiecki teolog
 Wolf Heidenheim – żydowski uczony

Inne:
 Heidenheim – klasztor